Чаджявица-Доня — топоним.

 Чаджявица-Доня (Биелина) — село в общине Биелина Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Чаджявица-Доня (Нови-Град) — село в общине Нови-Град Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

См. также 
 Чаджявица